IXV est un sigle qui peut désigner :
 Intermediate eXperimental Vehicle (en français véhicule expérimental intermédiaire), un véhicule spatial expérimental développé pour accroître la maîtrise de la rentrée atmosphérique planée.

IXV est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé à Along, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports